Павел Васильевич Рудаков:
 Рудаков, Павел Васильевич (1918—1945) — лейтенант, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Рудаков, Павел Васильевич (1915—1993) — советский куплетист, народный артист России, участник Великой Отечественной войны.